Toreno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Toreno (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Toreno (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar